Учествовало је 16 парова, са такмичаркама из 19 земаља. Прошлогодишње победнице Џуанг Ђажунг из Тајвана и Квета Пешке из Чешке нису браниле титулу.

Победнице 2011. биле су Италијанке Сара Ерани и Роберта Винчи

Два аустралијска пара добила су специјалну позивницу организатора за главни жреб турнира (WC):

 Данијела Доминиковић 
 Џесика Мур  и 
 Софи Фергусон 
 Алиша Молик

Списак носилаца 

 Број у загради озвачава пласман на ВТА ранг листи од 3. јануара 2011.

Резултати

Види још 
 Мурила Хобарт интернашонал

Спољашње везе 
 Резултати Сајт ВТА

Међународно првенство Хобарта
Тенис 2011.